Ulrich Craemer oder Ulrich Crämer ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Crämer (1907–1992), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Ulrich Craemer (Architekt) (1919–2009), deutscher Architekt
 Ulrich Craemer (Moderator) (* 1940), deutscher Moderator und Fernsehjournalist